Enrico IV kan syfta på:

 Enrico IV – originaltitel på en pjäs från 1921 av den italienske författaren Luigi Pirandello, se Henrik IV (pjäs av Pirandello)
 Enrico IV (film) – en italiensk dramafilm från 1984 regisserad av Marco Bellocchio, originaltitel Enrico IV